Olivier Cromwell – film del 1909 diretto da Camille de Morlhon
 Olivier Cromwell – film del 1911 diretto da Henri Desfontaines